Болярци — название населённых пунктов в Болгарии:

 Болярци — село в Варненской области.
 Болярци — село в Кырджалийской области.
 Болярци — село в Пловдивской области.